Tanis, les années secrètes est un roman fantastique de Barbare Siegel et Scott Siegel qui se déroule dans l'univers de la série Dragonlance. Il s'agit du troisième volume de la collection Preludes II et du sixième volume de la série Preludes.

Cadre 
Tanis est approché par Clotnik, un nain jongleur, qui veut qu'il aide son ami le magicien Kishpa. Tanis accepte de l'aider car Kishpa connaissait le père de Tanis, et le demi-elfe veut absolument savoir qui il était. Kishpa est poursuivi par des sligs ressemblant à des lézards, qui en veulent à une plume d'oie magique qu'il transporte. Il leur échappe en provoquant accidentellement un incendie de forêt, qui le condamne à la mort lorsque Tanis et Clotnik le sauvent. Kishpa veut que Tanis voyage dans ses souvenirs avant sa mort pour retrouver son amour perdu, Brandella, et pour cacher la plume magique là où les sligs ne la trouveront jamais. Cependant, si Kishpa meurt avant que Tanis ne s'échappe de ses souvenirs, il sera définitivement perdu.

Tanis voyage cent ans dans le passé, dans un village elfique appelé Ankatavaka. À la suite du cataclysme, une armée d'humains tente de chasser les elfes qui vivent dans la région. Tanis rencontre immédiatement Scowarr, un comédien ambulant, et ensemble ils rejoignent la défense d'Ankatavaka. Grâce à eux, et à la magie du passé Kishpa, les assaillants sont chassés. Pendant les combats, Tanis croise le fer avec son père, qui est aussi terrible que ce qu'il avait imaginé. Tanis rencontre des nains qui vivent à Ankatavaka, Mertwig et Yeblidod, ainsi que Brandella, l'amante de Kishpa. Tanis tombe lui-même amoureux de Brandella, mais il parvient à la convaincre de revenir dans le présent avec lui pour rencontrer le futur Kishpa. 

Cependant, il est trop tard : Le futur Kishpa est mort, et Tanis et Brandella se retrouvent donc dans le royaume des morts. Ils apprennent que lorsque Kishpa est venu dans l'au-delà, il a commencé à enseigner à tout le monde le sort dont Tanis et Brandella auraient besoin pour retourner au pays des vivants. Cependant, le seul sorcier qu'ils peuvent trouver est l'infâme Fistandantilus, qui ne les aidera qu'en échange de leur aide pour s'échapper lui aussi. Ils acceptent, mais Tanis trahit Fistandantilus et le piège dans le royaume des morts.

Tanis et Brandella retournent à l'époque actuelle, où ils rencontrent à nouveau Clotnik. Il s'avère être le fils de Mertwig et Yeblidod. Brandella disparaît, car elle n'était qu'un souvenir, mais elle dit à Tanis de retourner à Ankatavaka, où elle a enterré un message pour lui. Les sligs le suivent, pour trouver la plume magique, et Tanis les combat et détruit la plume. Ensuite, Fistandantilus tente de se venger en réanimant leurs corps et en les faisant ressembler aux amis de Tanis ; il les combat aussi et ne survit que grâce à l'aide de Kishpa, car il est toujours vivant dans la mémoire de Tanis. Enfin, Tanis décide de se lancer dans la taille de pierre et sculpte les visages géants de Kishpa et Brandella sur le flanc d'une montagne pour que leur amour soit éternel.

Littérature sur Lancedragon
Lancedragon
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1997